Корбън Блу е американски актьор и певец. Участва предимно в мюзикъли, като най-известните му роли са в поредицата „Училищен мюзикъл“.

Биография 

Роден е на 21 февруари 1989 г. в Бруклин, Ню Йорк.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Афроамерикански актьори
Американски танцьори
Американски певци
Деца актьори
Родени в Ню Йорк